Лугачовице (устар. Лугачовицы,  , бывш. ) — город на юго-востоке Чехии, расположенный в Злинском крае, в районе Злин, в долине на высоте 250 метров над уровнем моря. Со всех сторон город окружен горами. С северо-запада это Мале-Каменне, с юго-востока — пик Обетове, с юга — холмы: Велке-Каменне, Сольне, Залужне, Лужне и Овчирни. Все эти горы являются частью Белых Карпат. Самый высокий пик в Лугачовице — Комонец, который возвышается на 672 метра над уровнем моря.

Курорт Лугачовице застроен комплексом зданий, которые с конца XIX века постепенно сформировали курортный город. На территории Лугачовице расположено 16 источников насыщенных гидрокарбонатом натрия и один серный. Каждый час 15 тысяч литров минеральной воды достигает поверхности земли в этом месте. В воде растворены некоторые минеральные элементы, такие как: натрий, кальций, магний, хлор, бром, йод. Температура воды, 10 — 12 °С. Популярными у отдыхающих являются источники: Винцентка (), Алоиска (), Оттовка ().

Терапевтическое воздействие местных минеральных источников впервые упоминается в письменных отчётах в 1760 году. Первоначально воду экспортировали из деревни в бутылках, но со временем всё больше больных стали интересоваться лечением непосредственно в Лугачовице. Первые санатории были построены уже в конце XVIII века. Старейшим зданием в городе является часовня Святой Елизаветы, построенная в 1795 году. В течение XIX века число гостей курорта растёт.

Решающим толчком для развития курортного комплекса становится создание в 1902 году акционерной компании, которая купила все источники в районе города. Таким образом Лугачовице стал одним из крупных курортов на территории Австро-Венгерской монархии, в ряду известных курортов расположенных на территории современной Чехии, таких как Карловы Вары и Марианске-Лазне.

Значимый вклад во внешний вид курорта внёс архитектор Душан Юркович (), которому была поручена разработка проекта нового здания курорта, а также реконструкция уже существующих построек. В рамках реализованного проекта Юрковича, внешний вид построенных зданий сочетает в себе мотивы славянской народной архитектуры Карпатского региона с ар-нуво. Этот особый стиль характеризуется доминирующим использованием деревянных конструкций в оформлении зданий.

Наиболее важными постройками Юрковича в Лугачовице являются: вилла Йестфабт, институт гидротерапии с прилегающим плавательным бассейном и центральное здание курорта — Дом Юрковича (). Ныне в этом здании открыт одноимённый санаторий.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 

Города Злинского края
Курорты Чехии